Miejscowości w Polsce:
 Zakrzewska Osada
 Zakrzewska Wola
Osoby o nazwisku Zakrzewska:
 Agnieszka Wolfram-Zakrzewska (ur. 1958) – polska dziennikarka i działaczka społeczna
 Anna Zakrzewska (1925-1944) – powstaniec warszawski
 Elżbieta Zakrzewska (ur. 1962) – polska polityk i samorządowiec
 Hanna Bogoryja-Zakrzewska (?) – polska dziennikarka
 Helena Zakrzewska (1880-1952) – polska pisarka
 Irena Zakrzewska (ur. 1940) – polska naukowiec
 Iwona Zakrzewska (ur. 1958) – posłanka na Sejm RP I kadencji
 Jadwiga Zakrzewska (ur. 1950) – polska polityk
 Jadwiga Zakrzewska (ur. 1950) – posłanka na Sejm RP V kadencji
 Janina Zakrzewska (1973-1941) – nauczyciel, działaczka społeczna
 Janina Zakrzewska (1928-1995) – prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 Karolina Zakrzewska (ur. 1986) – Miss Polonia 2007
 Maria Zakrzewska-Raniecka (1881-1971) – polska działaczka społeczna i oświatowa
 Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (1913-2011) – polska historyk
 Mirosława Zakrzewska-Kotula (1932-1985) – polska siatkarka, koszykarka i piłkarka ręczna
 Maria Zakrzewska (1829-1902) – feministka i abolicjonistka, lekarka
 Zofia Zakrzewska (1916-1999) – harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego

Zobacz też
 Zakrzewski
 Dołęga-Zakrzewski
 Polskie nazwiska